Gnome peut désigner :

Folklore 
 Un gnome est une créature fantastique du folklore européen.

Informatique 
 GNOME est un environnement de bureau, acronyme de GNU Network Object Model Environment.

Industrie 
 Gnome est une société fondée en 1905 par les frères Louis Seguin et Laurent Seguin, renommée ensuite Gnome et Rhône puis Snecma. Par extension, elle donne usuellement son nom au moteur rotatif, aussi appelé moteur Gnome, très utilisé en aviation au début du , dont elle était un des principaux fabricants.

Armement
 Projet Gnome, est le nom d'un essai nucléaire américain effectué en 1961

Arts 
 GNOMES est un jeu de rôles pour enfant permettant d'incarner des gnomes.
 The Gnome est une chanson du groupe de rock Pink Floyd.
 Les Gnomes voleurs de slips ou Gnomes (Gnomes en version originale) est le dix-septième épisode de la deuxième saison de la série d'animation South Park.

Voir aussi 
 Les  , récompense de la nuit néerlandaise.